Titus Marius Celsus - wódz rzymski za czasów cesarzy Nerona, Galby i Othona.

Bibliografia 
 Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, Warszawa 1968.

Wodzowie rzymscy